Motociklistična Velika nagrada Avstralije 1990 je bila petnajsta in zadnja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 16. septembra 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990